

Новояушево — присілок, Мечетлінський район, Башкортостан
 Новояушево — село, Федоровський район, Башкортостан